Мазар — многозначный термин:

 Мазар — мавзолей, могила мусульманского «святого» (авлия).

Фамилия 
  (род. 1942) — израильский археолог, лауреат премии Израиля за археологические исследования; племянник Б. Мазара.
 Мазар, Биньямин (1906—1995) — пионер израильской археологии, «отец» библейской археологии.
 Мазар (Мейзар), Деби (род. 1964) — американская актриса.
 Мазар, Эйлат (1956—2021) — израильский археолог, специализирующаяся на иерусалимской и финикийской тематике; внучка Б. Мазара.

Топоним 
   — деревня в Афганистане.
   — деревня в остане Фарс в Иране.
   — деревня в остане Керман в Иране.